Patrick O'Connor – corridore giamaicano
 Patrick O'Connor – politico canadese
 Patrick O'Connor, pseudonimo di Leonard Wibberley
 Patrick O'Connor – calciatore scozzese